Newcastle Castle ist der Name folgender Burgen im Vereinigten Königreich:

 Newcastle Castle (Newcastle upon Tyne), Burg in Newcastle upon Tyne, England
 Newcastle Castle (Bridgend), Burgruine in Bridgend, Wales